Ветлугазавр () — ископаемый род темноспондильных земноводных из раннего триаса на севере России и Гренландии. Череп длиной 22 см, общая длина тела составляла от 75 см до 3 м. Животные обитали на берегах рек вблизи Ветлуги.

Были найдены некоторые зубы, череп, фрагменты челюсти, фрагменты рёбер, полные конечности и почти полный хвост.

История открытия 
В 1920-х годах Анатолий Николаевич Рябинин открыл фрагменты существа, которое назвал ветлугазавр: обнаружен он был на берегах Ветлуги в Костромской губернии в окрестностях села Зубовское (ныне не существующего).

Следующие такие находки были сделаны в 1927 году И. А. Ефремовым у волостного села Пыщуг. Там, в районе речек Федросов (сейчас их подписывают на карте как Фердосы) у не существующих ныне лесных починков Ефремов и откапывал сходные окаменелости.

В июне 2018 года на юго-западе Оренбургской области сотрудники Самарского государственного технического университета в ходе экспедиции обнаружили самый полный череп ветлугазавра.

Примечания

Ссылки 
 The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia by Michael J. Benton, Mikhail A. Shishkin, David M. Unwin, and Evgenii N. Kurochkin. p. 35—59.
 Bibliography Of Fossil Vertebrates 1934-1938 by C. I. Camp

Земноводные триасового периода
Стереоспондильные